Lecalida är ett släkte av skalbaggar. Lecalida ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Lecalida